Журнал об истории. См. :Категория:Исторические журналы

 History Illustrated (Исторический журнал) — российский журнал, выходит с 2005 года.
 Исторический журнал — советский журнал, до 1937 г. выходил под названием «Борьба классов». С 1945 года выходил под названием «Вопросы истории»